Тосинари Такаока (高岡 寿成) — японский легкоатлет, специализировавшийся в беге на длинные дистанции. Победитель Азиатских игр 1994 года на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Выступал на Олимпийских играх 1996 года в беге на 5000 метров, но не смог выйти в финал. На Олимпиаде 2000 года бежал дистанции 5000 метров, на которой занял 15-е место, а также дистанцию 10 000 метров, где занял 7-е место с результатом 27.40,44. Действующий рекордсмен Японии на дистанциях 3000 метров — 7.41,87, 10 000 метров — 27.35,09, и в марафоне — 2:06.16 — это результат также является рекордом Азии.

Достижения 
 3-е место на Фукуокском марафоне 2001 года — 2:09.41
 3-е место на Чикагском марафоне 2002 года — 2:06.16 — , 
 3-е место на Фукуокском марафоне 2003 года — 2:07.59
 3-е место на Чикагском марафоне 2004 года — 2:07.50
 Победитель Токийского марафона 2005 года — 2:07.41
 2-е место на Токийском марафоне 2006 года — 2:09.31

Ссылки 
 

Марафонцы Японии
Бегуны на длинные дистанции Японии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
Чемпионы Азиатских игр по лёгкой атлетике